Virden kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Virden, Manitoba, ort,

USA 

 Virden, Illinois, ort, Macoupin County, 
 Virden, New Mexico, ort, Hidalgo County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar